Qılıçlı – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Qılıçlı – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian